Малур () — североамериканский топоним:
 Малур — река на востоке штата Орегон, США.
 Малур — озеро на востоке штата Орегон.
 Малур — административно-территориальный округ в штате Орегон.

См. также 
 Ла-Малур — коммуна в регионе Бретань (Франция).